

События 
 Консулы имп. Константин I и цезарь Констанций.
 Крисп, старший сын Константина, изгнан в Полу и там казнён по обвинению, выдвинутому Фаустой. Казнь племянника Константина Лициния. Затем Константин убедился в невиновности Криспа и приказал казнить Фаусту. Перенесение столицы империи из Рима в Византий.
 Император Константин над могилой св Петра возводит первую христианскую базилику.
 326—342 — Император Южного Китая Сыма Янь (Чэн-ди).
 Табгачи утратили северные степи.

Родились 
 Около 326/330 — Григорий Назианзин.

Скончались 
Крисп, сын византийского императора Константина I Великого. Убит (отравлен ядом) отцом или по приказу отца, который подозревал Криспа в заговоре.

См. также